Bolesław Biega (1896–1976) – dyplomata, wydawca, dziennikarz, negocjator handlowy, działacz konspiracyjny podczas II wojny światowej i polonijny na emigracji
 Leopold Biega (1848–1910) – nauczyciel, działacz społeczny, radny
 Maciej Biega (1989–) – łyżwiarz szybki, olimpijczyk
 Stanisław Biega (1893–1944) – major dyplomowany Wojska Polskiego
 Stanisław Biega (1862–1923) – organizator i działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”